{{Карточка института
|название=Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова Национальной академии наук Беларуси
|сокращение=ИТМО НАН Беларуси
|эмблема = 
|изображение = !Інстытут цепла- і масаабмену (Менск, 2019 г.).jpg
|междуназвание=A.V. Luikov Institute of Heat and Mass Transfer of the National Academy of Sciences of Belarus
|прежнее название = 
|основан=1952
|директор=Пенязьков Олег Глебович
|число сотрудников = 600
|аспирантура= 
|докторантура=
|расположение= несколько корпусов у перекрёстка улиц П. Бровки и Платонова; главный корпус — ул. П. Бровки, 15 
|адрес=ул. П. Бровки, 15, Минск, Республика Беларусь 
|сайт=http://www.itmo.by
|награды = }}Государственное научное учреждение «Институт тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова» Национальной академии наук Беларуси''' — один из крупных научно-исследовательских институтов Беларуси.

История 
Исследования в области энергетики в Белоруссии были начаты в 1947 году, когда в Институте торфа АН БССР был создан энергосектор. Тематика и объём исследований расширялись и в 1952 году на базе сектора распоряжением Совета Министров СССР от 29 июля 1952 года № 19207-р был открыт Институт энергетики. В соответствии с приказом № 427 по АН БССР от 5 сентября 1952 года Институт вступил в число действующих научных учреждений АН БССР. В 1963 году Институт энергетики был переименован в Институт тепло- и массобмена.

С 1975 года институт носит имя Алексея Васильевича Лыкова.

К 1981 году численность сотрудников составила около 1450 человек, в том числе 12 докторов и 135 кандидатов наук. 

Вклад института в науку, научно-технический прогресс, подготовку высококвалифицированных кадров отмечен награждением орденом Трудового Красного Знамени (1969), Почетной грамотой Верховного Совета (1977), присуждением ученым института 3 государственных премий в области науки и техники.

Директора 
 Волошин И. Ф.
 Лыков Алексей Васильевич (1956—1974)
 Солоухин Рем Иванович (1976—1987)
 Мартыненко Олег Григорьевич (1987—2003)
 Тимошпольский Владимир Исаакович (2003—2005)
 Жданок Сергей Александрович (2005—2009)
 Русецкий Анатолий Максимович (2009 год—2010)
 Пенязьков Олег Глебович (с 2011 года)

Научная деятельность

Основные направления научной и научно-технической деятельности 
 процессы тепло- и массообмена в капиллярно-пористых телах, дисперсных системах, реологических и турбулентных средах, неравновесных течениях, низкотемпературной плазме и при взаимодействии излучения с веществом
 динамика, перенос и элементарные процессы в системах с химическими и фазовыми превращениями
 физическая кинетика, теплообмен и транспортные процессы на микро- и наномасштабах
 энергоэффективные тепломассообменные технологии, техника и аппараты
 процессы переноса, теплообмен в биологических системах и сложных молекулах
 физические и конструкционные свойства веществ, материалов и поверхностей при внутреннем структурировании и экстремальных воздействиях
 механика жидкостей, газов и плазмы
 механика и реология вязкоупругих сред при сдвиговых, температурных, электромагнитных воздействиях
 численные методы и пакеты программ для численного моделирования физико-химических и теплообменных процессов
 каталитические технологии и оборудование для получения водорода, синтез-, эндо- и экзо- газов, синтетических и смесевых топлив
 технологии и оборудование для процессов получения нано- и микроструктур и материалов
 плазменные, плазмохимические и химические методы очистки и утилизации отходов

Издательская деятельность 
Институт издаёт «Инженерно-физический журнал» (ИФЖ; Journal of Engineering Physics and Thermophysics (JEPTER)).

Структура 
В структуру института входят 9 отделений и 1 филиал:
 отделение теплоэнергетических процессов и аппаратов
 отделение теплофизики
 отделение теплообмена и механики микро- и наноразмерных систем
 отделение информационных систем
 отделение физики и химии неравновесных сред
 отделение математического моделирования
 отделение физики плазмы и плазменных технологий
 отделение энергоэффективных термических технологий
 отделение энергофизики
 Гродненский филиал «Научно-исследовательский центр проблем ресурсосбережения»

Ссылки 
 Структура Института тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова НАН Беларуси
 Конференции

Институты Национальной академии наук Беларуси
Физические институты